Tinsel peut être :
 Tinsel, une série télévisée de M-Net.
 Tinsel Korey, une actrice et musicienne canadienne.